Cat Island (« île du Chat » ou « île aux Chats ») est le nom de plusieurs îles :

Afrique

, île de l'océan Indien située à l'île Maurice ;

Amérique

Cat Island, île de la mer des Caraïbes située dans l'archipel des Bahamas ;

Cat Island, une île de l'archipel des Sea Islands, en Caroline du Sud ;
 Cat Island, une île dans le comté d'Osceola, en Floride ;
 Cat Island, une île côtière de l'État du Mississippi ;
 , une île de l'archipel des Apôtres, dans le Wisconsin ;

Océanie

, une île située dans le détroit de Bass, en Tasmanie.